Les Cabannes (Ariège)
 Les Cabannes (Tarn)